A 25 408-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút) Heves megye területén.

Az M25-ös autóút és a 253-as főút (2020 előtti útszámozás szerint 2502-es út) andornaktályai csomópontjának egyik átkötő útja. A Budapest felé tartó forgalmat vezeti át a 253-asról az M25-ösre. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 381 méter.

A csomópont további átkötő ágai: Budapest felől a 25 405-ös út, Eger felől a 25 407-es út, Eger felé pedig a 25 406-os út.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 10.

Jegyzetek 

25408